İkizce (district), een Turks district in de provincie Ordu
 İkizce (stad), de hoofdplaats van het Turkse district İkizce